Міноя — острів в затоці Саронікос.
 Міноя — місто в Лаконії.
 Міноя — місто на острові Крит.
 Геркалея Міноя — місто на острові Сицилія.